Лаврентьєв — прізвище. Жіноча форма — Лаврентьєва.

Відомі носії 
 Лаврентьєв Іван Дементійович (1925—2010) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.
 Лаврентьєв Іван Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лаврентьєв Ігор Миколайович (нар. 1930) — український архітектор і міський планувальник, головний архітектор ТОВ «Інститут Харківпроект» з 2002 року.
 Лаврентьєв Михайло Олексійович (1900—1980) — математик, академік АН СРСР.
 Лаврентьєв Михайло Тихонович (1834—1907) — один із перших повітроплавців Російської імперії, винахідник, аеронавт.
 Лаврентьєв Олег Олександрович (1926—2011) — радянський, російський і український фізик, «батько водневої бомби».
 Лаврентьєв-Гальченко Петро Лаврентійович — педагог, художник, колезький радник.

 Лаврентьєва Олена Хомівна (1937) — українська російськомовна письменниця.